IV liga polska w piłce nożnej – czwarty poziom rozgrywkowy w Polsce w sezonie 1968/1969.

Ligi okręgowe

Rzeszów 

 Do niższej klasy rozgrywkowej została zdegradowana ostatnia drużyna.

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1968 w piłce nożnej
1969 w piłce nożnej
1968 w polskim sporcie
1969 w polskim sporcie